Anjou-ház (Ingelger) avagy I. Anjou-ház — Anjou grófjai 930–1060
 Anjou-ház (Gâtinais) avagy II. Anjou-ház — Anjou grófjai 1060–1203; 1151-től Plantagenêt-ház (Angevin-dinasztia) néven; 
 Anjou-ház (Capeting) avagy III. Anjou-ház — Anjou grófjai 1219–1299; durazzói, magyar és tarantói ágakkal
 Valois-ház avagy IV. Anjou-ház — Anjou grófjai 1299–1351;  Anjou hercegei 1351–1481
 Anjou-ház (vegyes házak)